Le Canary Wharf Squash Classic 2015 est l'édition 2015 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 21 au 27 mars 2015. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Eddie Charlton. 

La tête de série  Nick Matthew l'emporte en finale face à Simon Rösner, c'est son troisième titre consécutif PSA World Tour et son cinquième Canary Wharf Squash Classic.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2015
Sport en mars 2015
Squash en 2015